Ел Ратон има више значења:

 Ел Ратон (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ратон, Селсо Рамирез Муњоз (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Ратон (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Ратон (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ратон (Сан Лорензо Тесмелукан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику